Pohár 

Každodenní nebo slavnostní nádoba pro podávání nápojů nebo pochutin, často zdobená, má kupu zdviženou na nožce s kruhovou podstavou. Bez nohy se častěji označuje číše. Může mít víčko.

Podle obsahu:
 pohár na víno, dříve míval víčko
 ovocný pohár
 šlehačkový pohár
 zmrzlinový pohár
 lovecký pohár - k symbolickému přípitku na zdar lovu

Podle symbolického významu:
 pohár (sport) – trofej, udělovaná jako ocenění vítězi sportovní soutěže, výhra původně drahocenného poháru, nyní jen symbolický pohár – pohárová soutěž
 Davisův pohár (Davis Cup)
 Pohár federace (Fed Cup)
 Kontinentální pohár
 Stanleyův pohár (Stanley Cup)

Další významy:
 souhvězdí Pohár
 pohár trpělivosti nebo číše trpělivosti – v přeneseném smyslu slova: pomyslná nádoba, která se pomalu plní malým množstvím, až se jednou naplní a pomyslně "přeteče".

Související články 
 pohárek
 sklenice
 kalich (nádoba)
 kylix

Externí odkazy